Marie Anne de La Trémoille (1642-1722) – nobildonna francese
 Marie Armande de La Trémoille (1677-1717) – nobildonna francese e Principessa di Turenne per matrimonio
 Marie Charlotte de La Trémoille (1632-1682) – nobildonna francese, per matrimonio duchessa di Sassonia-Jena